

Geografia

Austria 
 Breitenau – gmina w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Neunkirchen
 Breitenau am Hochlantsch – gmina targowa w kraju związkowym Styria, w powiecie Bruck-Mürzzuschlag

Francja 
 Breitenau – miejscowość

Niemcy 
 Breitenau – dzielnica gminy Guxhagen w kraju związkowym Hesja, w powiecie Schwalm-Eder
 Breitenau – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Westerwald

Inne 
 Breitenau – obóz koncentracyjny